Cecilia Knutsdotter kan syfta på:

Cecilia Knutsdotter av Danmark, dotter till Knut den helige av Danmark
Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten), dotter till Knut Jonsson (Aspenäsätten)
Cecilia Knutsdotter (Bjälboätten)